Oulimnius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Des Gozis 1886. Oulimnius ingår i familjen bäckbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bäckbaggar
Oulimnius